Kreher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kreher (* 1943), deutscher Politiker
 Peter-Jürgen Kreher (1934–2007), deutscher Industriemanager
 Richard Kreher (1933–2019), deutscher Lebensmittelchemiker
 Ronny Kreher (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Susanne Kreher (* 1998), deutsche Skeletonpilotin
 Wolf-Bernhard Kreher (* 1945), Diplom-Museologe (FH), Schauspieler, Regisseur

Siehe auch
 Kreer
 Kräher